Бассер () — может означать:

 Бассер — работник ресторанного или общественного питания.

Фамилия 
  (род. 1999) — бельгийский хип-хоп исполнитель.